Кинове́д — специалист в области теории, истории, социологии киноискусства, кинематографа.

В России профессию киноведа можно получить во ВГИКе и других киновузах, на кинофакультетах университетов. Киноведение может быть оперативным (кинокритика), историко-архивным и направленным на изучение теоретических аспектов кино.

Ссылки 

 Гильдия киноведов и кинокритиков России 
 Журнал «Киноведческие записки»
 Журнал «Сеанс»
 Журнал «Искусство кино» 

Кинопрофессии